Аллсвенскан 1994 — 70-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1994 року проводився у два кола, розпочався 4 квітня й завершився 23 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 Кальмар ФФ — Гаммарбю 1:4, 2:2
 Вестра Фрелунда — Умео ФК 2:0, 0:0

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1994 у шведському спорті